«Змея и радуга» () — кинофильм. Основан на одноимённой книге австралийского этноботаника Уэйда Дэвиса.

Сюжет 

Главным героем картины является антрополог из Гарвардского Университета, который отправляется на Гаити с целью получения образцов (а если удастся и рецептов изготовления) таинственного порошка, подавляющего психику и все двигательные функции человека (погружая его в состояние, похожее на летаргический сон).

Разумеется, интерес главного героя не остался незамеченным для шамана культа вуду, который, кроме практики «изготовления» зомби, занимал ещё и важный государственный пост в городе на Гаити, где разворачиваются события фильма.

В ролях 
 Билл Пуллман — Дэннис Алан
 Кэти Тайсон — Мариэлль Душам
 Закес Мокае — Дарген Пейтрод
 Пол Уинфилд — Люсьен Селин
 Брент Дженнингс — Луис Моцарт
 Конрад Робертс — Кристоф
 Баджа Джола — Гастон
 Тереза Меррит — Симона
 Пол Гилфойл — Эндрю Кэссиди
 Дэй Янг — Миссис Кэссиди
 Алета Митчелл — Селестин
 Хайме Пина Готье — Хулио
 Эвенчо Москера Слако — Старый шаман

Съёмки 

Фильм снят на основе книги Дэвиса Уэйда «Змея и радуга», в свою очередь, основывающейся на исследовании профессора медицины Перри Уинслоу (который двадцать лет своей научной карьеры посвятил изучению воздействия на психику дурманящих препаратов, используемых в культе вуду для ввода в беспамятство и лишения людей воли с последующим превращением их в зомби). Адаптацию книги к сценарию осуществлял сценарист и писатель Ричард Максвелл.

Для создания эффектов нечисти в фильме был использован голос Диаманды Галас.

Уэйд Дэвис, автор повести, положенной в основу фильма, во время продажи прав на её экранизацию, поставил условие, что постановщиком должен быть Питер Уэйр, а исполнитель главной роли Мел Гибсон. Однако режиссёром картины стал Уэс Крэйвен, а главную роль сыграл Билл Пуллман.

Так как во время съемок на Гаити начались очередные политические волнения, местные власти предупредили членов съемочной группы о том, что не смогут гарантировать их безопасность. Тогда съемки были перенесены в соседнюю Доминиканскую республику.

CD с музыкой фильма считается одной из самых дорогих редкостей в области киномузыки, так как было сделано всего 10 экземпляров; остальной тираж саундтрека был выпущен на виниловых носителях.

Ссылки 

 Порошок зомби

Фильмы ужасов США
Фильмы о зомби
Фильмы США 1988 года